Па́клинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Осинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — деревня Пакли.

Символика 
Решением Совета депутатов Паклинского сельского поселения Осинского района Пермского края от 30 мая 2012 года № 29 «Об утверждении Положений о Гербе и о Флаге Паклинского сельского поселения» был утверждён герб и флаг Паклинского сельского поселения. Герб внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 7814. Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 7815.

Решением Совета депутатов Паклинского сельского поселения от 4 июня 2012 года № 30 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Гербе Паклинского сельского поселения, утверждённое решением Совета депутатов от 30.05.2012 № 29» было утверждено новое толкование герба.

Описание герба: «В четверочастном лазоревом и червленом поле геральдическая роза, сопровождаемая по сторонам четырьмя такими же меньшими: двумя в пояс и двумя в столб».

Толкование герба в новой редакции:
 Основная фигура герба — геральдическая роза. В геральдике роза — символ весны и красоты и посвящена Деве Марии. Роза — символ любви и преданности жителей поселения к своей малой Родине, роза в гербе указывает на возрождение утраченных традиций и преемственность поколений;
 лазоревый цвет в гербовом поле означает принадлежность поселения территории Осинского района, лазурь — символ перспективы, будущности, неба. В то же время лазурь символизирует чистые воды Паклинского залива — части главной реки Пермского края — Камы;
 червлень — символ труда, величия и праздника;
 золото — символ богатства, достатка, воли и постоянства.

Описание флага: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное на четыре равновеликие части: две голубые (вверху у древка и внизу у свободного края) и две красные, и воспроизводящее композицию из герба Паклинского сельского поселения, выполненную в желтом цвете».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района Пермской области»

Население 

По данным переписи 2010 года численность населения составляла 1096 человек, в том числе 542 мужчины и 554 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные образования Осинского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году